Соревнования по биатлону среди женщин в индивидуальной гонке на 15 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт был дан в 17:15 по местному времени (UTC+9).

Изначально проведение гонки было запланировано на 14 февраля 20:05 по местному времени (UTC+9), однако старт был перенесён на следующий день из-за сильного ветра. В соревновании приняли участие 90 спортсменок из 26 стран. Действующей олимпийской чемпионкой являлась белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Олимпийской чемпионкой сенсационно стала шведская биатлонистка Ханна Эберг, до Олимпиады ни разу не попадавшая в призёры на этапах Кубка мира и занимавшая 58-е место в общем зачете Кубока мира 2017/2018.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)